Иван Хованский: 
 Хованский, Иван Иванович (ум. 1701) — боярин.
 Хованский, Иван Константинович (1885—1918) — полковник лейб-гвардии Литовского полка, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Хованский, Иван Никитич (ум. после 1675) — русский князь.
 Хованский, Иван Фёдорович (ум. 1625) — стольник и воевода, затем боярин из рода Хованских.